«Здесь» () — будущий художественный фильм американского режиссёра Роберта Земекиса, экранизация одноимённого графического романа Ричарда Макгуайра. Главные роли в нём играют Том Хэнкс и Робин Райт.

Сюжет 
Основой сценария стал графический роман Ричарда Макгуайра. Это рассказ о разных людях, живущих в одной и той же комнате на протяжении тысяч лет, начиная с далёкого прошлого и заканчивая неопределённым будущим.

В ролях 
 Том Хэнкс
 Робин Райт

Производство 
Проект был анонсирован в феврале 2022 года. Роберт Земекис стал режиссёром будущего фильма и начал работу над сценарием совместно с Эриком Ротом. Главную роль получил Том Хэнкс, в мае 2022 года к касту присоединилась Робин Райт (все эти люди участвовали в работе над кинокартиной 1994 года «Форрест Гамп»). Производством фильма займутся студии Playtone и ImageMovers. По предварительным оценкам, фильм будет высокобюджетным, но это не создаст серьёзных трудностей: картина уже востребована на рынке проката.

Съёмки фильма начались в сентябре 2022 года.

Примечания 

Фильмы Роберта Земекиса